Icon () — четвёртый студийный альбом британской дум-метал группы Paradise Lost, выпущенный 28 сентября 1993 году лейблом Music for Nations.

На данном релизе участники группы отходят от привычного в ранних работах дэт/дум звучания: именно с альбома Icon вокалист Ник Холмс стал петь мелодично на постоянной основе. Явление Icon в массы было названо «вехой в метал-музыке», и считается коммерческим прорывом для группы. Также этот релиз стал последним, в записи которого принимал участие барабанщик Мэтью Арчер как участник группы Paradise Lost.

Об альбоме

Тексты песен 
Песня «Shallow Seasons» была вдохновлёна студентами, которые вели себя преувеличенно правильно во время учёбы, чтобы в период семестровых каникул вдруг употреблять наркотики либо носить обувь фирмы Dr. Martens: «Я терпеть не могу такого переменчивого отношения, но ты бы не стал вчитываться в текст этой песни, потому что в ней совершенно другая тема». Другие песни на альбоме связаны с чувством «неуверенной веры в Бога» вокалиста или даже с чувством злобы.

Музыка 
На Icon участники Paradise Lost продолжили развивать стиль, который теперь называется в специализированной прессе готическим металом. Вокалист Ник Холмс, в отличие от предыдущего альбома Shades of God, больше не использовал гроулинг; на его месте Холмс стал издавать хриплый голос, который даже в ретроспективе самого вокалиста сравнивали с Джеймсом Хетфилдом из группы Metallica, однако это сходство не было преднамеренным.

Paradise Lost музыкально продвинулись в прошлом году так, что моё хрюкающее пение полностью уничтожило бы это развитие в позитивном ключе. Кроме того, мне самому уже было невесело; это слишком однообразно для меня, и вы не сможете продолжать это делать всю свою карьеру. Я не могу петь, как Джефф Тейт из Queensrÿche, и я сомневаюсь, что мы станем ещё более коммерческими, но мы должны были сделать этот шаг.

Стилистически также было подчёркнуто сходство вокала Холмса с григорианским пением, а ведущая гитара Грегора Макинтоша была названа «барокко-металом». Сама же группа охарактеризовала своё звучание на альбоме как «церковный хорал»: струнные в «Embers Fire», барабаны и классические инструменты в аутро-композиции «Deus Misereatur» (которая представляет собой параллель с композицией «Disolate» с альбома Gothic), а также женское пение Дениз Бернар в «Christendom». В «Colossal Rains» группа использовала семплы, которые содержат обрывки речи и крики толпы. Песни по длительности на Icon стали немного короче, чем на предыдущей пластинке, и в целом считаются более рок- и «массово совместимыми».

Продюсером на Icon, как и на предыдущей пластинке Shades of God, стал Саймон Эфеми, чьё производство рассматривается как что-то более тёплое, атмосферное и плотное, чем на прошлой записи группы, констатируются потери «в точке мрачности и тяжести».

Художественное оформление 
Paradise Lost сознательно отказались от повторного сотрудничества с дизайнером Дэйвом Маккином, который разработал обложку альбома Shades of God, так как слишком много других метал-групп вскоре стали работать с ним. Вместо этого обязанность разработки дизайна была оставлена лондонскому агентству Stylorouge, которое раннее работало с такими исполнителями, как Pink Floyd и Siouxsie and the Banshees. На этом альбоме появляется новая версия логотипа группы со слегка «изнеженными» заглавными буквами, которую будут использовать вплоть до альбома One Second (1997 г.).

Список композиций

Участники записи 

Paradise Lost
 Ник Холмс — вокал
 Грег Макинтош — ведущая гитара
 Аарон Аэди — ритм и акустическая гитара
 Стив Эдмондсон — бас
 Мэтью Арчер — ударные и перкуссия
Приглашённые музыканты
 Эндрю Холдсворт — клавишные
 Дениз Бернар — сессионный женский вокал

Производственный персонал
 Продюсер и звукорежиссёр — Саймон Ефими
 Микширование — Саймон Ефими и Пит «Pee Wee» Колман
 Инженер микширования — Пит «Pee Wee» Колман
 Помощь — Эндрю Холдсворт
 Ассистенты — Пол Никсон и Сэлли Батлер
 Мастеринг — Geoff Pesche в Townhouse Studios
 Дизайн и художественное руководство — Stylorouge
 Фотографии — Мэт Анкер

Интересные факты 
Японская компания бытовой электроники Clarion использовала песню «Embers Fire» для телевизионной рекламы. В короткометражном фильме показан человек каменного века, который встречает кабриолет-BMW. Он запрыгивает в машину и включает в ней магнитолу, из которого звучит эта песня.

Ну что ж, мы и так в дневную телепрограмму входим. Мы, во всяком случае, криво посмеялись друг над другом!

Позже компания Clarion также выступила в качестве спонсора тура в поддержку альбома Draconian Times.

Чарты

Примечания 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 1993 года
Альбомы 1990-х годов
Альбомы Paradise Lost
Альбомы Music for Nations
Альбомы Metal Blade Records
Альбомы на английском языке